«Энвига́до» () — колумбийский футбольный клуб из одноимённого города. В настоящий момент выступает в Кубке Мустанга, сильнейшем дивизионе страны.

История 
Команда была основана 14 октября 1989 года, в 1992 году дебютировала в Кубке Мустанга, высшем дивизионе чемпионата Колумбии. За всю историю «Энвигадо» лишь однажды вылетала из высшего в дивизиона, проведя сезон 2007 года в «Примере B», но победив в ней и вернувшись в высшую лигу уже на следующий год после вылета, клуб больше никогда не покидал её. В сводной таблице чемпионата Колумбии за все времена клуб занимает 15-е место. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Полидепортиво Сур», вмещающем 12 000 зрителей. В итоговой таблице чемпионатов 2011 года «Энвигадо» занял 3-е место и впервые в своей истории получил право сыграть в официальном международном кубке, а именно в Южноамериканском кубке 2012.

Титулы и достижения 
  Победитель Второго дивизиона (2): 1991, 2007

Участие в южноамериканских кубках 
 Южноамериканский кубок (1):
 Второй этап — 2012

Сезоны по дивизионам 
 Примера А (20): 1992—2006, 2008—н.в.
 Примера B (2): 1991, 2007

Известные игроки 

  Фредди Гуарин
  Неко Мартинес
  Джованни Морено
  Андрес Ороско
  Брайан Ровира
  Хамес Родригес
  Фелипе Балой
  Габриэль Гомес
  Луис Морено
  Блас Перес
  Луис Техада

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 

Футбольные клубы Колумбии
Антьокия